Daniel Berlin kan syfta på:

 Daniel Berlin (bandyspelare) (född 1987), svensk bandyspelare
 Daniel Berlin (krögare) (född 1982), svensk krögare
 Daniel Berlin krog, restaurang i Skånes Tranås